Titeuf (stripreeks), een Zwitserse stripreeks van Zep
Titeuf (animatieserie), een Franse animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf, le film, een Frans-Zwitserse film uit 2011 gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf (computerspel), een Frans computerspel uit 2001 gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf : Ze Gag Machine, een Frans computerspel uit 2002 gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf : Méga-Compet', een Frans computerspel uit 2004 gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf : Mission Nadia, een Frans computerspel uit 2005 gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf Mégafunland, een Amerikaans computerspel uit 2008 gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Titeuf (boekenreeks), een boekenreeks gebaseerd op bovenstaande stripreeks